Whitbourne (Canada), een gemeente op Newfoundland
 Whitbourne (Engeland), een dorp in Herefordshire